Mitsuru Nagata (Shizuoka, 6 de abril de 1983) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Tokyo Verdy.

Carreira 
Mitsuru Nagata começou a carreira no Kashiwa Reysol.

Títulos 
Seleção Japonesa
Copa da Ásia: 2011

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do Urawa Red Diamonds